Esistono più comuni francesi con questo nome

Baudreville – Eure-et-Loir
Baudreville – Manica